Музей естественной истории им. Филда () —  находится в г. Чикаго, Иллинойс, США, на ул. Лэйк-Шор-Драйв у озера Мичиган. Учреждён в 1893 году. Входит в состав комплекса, известного как Музейный кампус Чикаго.

Среди известных экспонатов музея:
 «Сью» — наиболее полный на сегодняшний день скелет тираннозавра.
 Обширная коллекция по антропологии и этнографии, включая артефакты из древнего Египта, северо-западного тихоокеанского побережья и Тибета.
 Крупная и разнообразная таксидермическая коллекция, где представлены различные крупные животные, в том числе два африканских слона и африканские львы-людоеды из Цаво.
 Большая коллекция динозавров в зале «Эволюционирующая планета».
 Крупная коллекция, посвящённая индейцам США, под названием «Древняя Америка».

Галерея изображений

Примечания

Ссылки 
 The Field Museum

Музеи Чикаго
Естественнонаучные музеи США
Археологические музеи США
Палеонтологические музеи США
Музеи индеанистики США